Alexejevka může být:
 Alexejevka (Bělgorodská oblast) – město v Bělgorodské oblasti v Ruské federaci
 Alexejevka (Kinělský rajón Samarské oblasti) – sídlo městského typu v Kinělském rajónu Samarské oblasti